Босиљка „Боса” Стојадиновић (Скадар, 26. децембар 1916 — 12. јул 2002) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Четири километра на сат || /
|-
| 1958. || Те ноћи || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Рат || /
|-
| 1961. || Трка ТВ филм || /
|-
| 1965. || Човек није тица || /
|-
| 1969. || Велики дан || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Булевар револуције || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1916.
Умрли 2002.
Српске глумице
Југословенски глумци
Скадрани
Срби у Албанији